Торп () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Торп, Алексис (род. 1980) — американская актриса.
 Торп, Бенджамин (1782—1870) — британский филолог, специалист по англосаксонской литературе и мифологии.
  (1929—2014) — английский политик, лидер Либеральной партии с 1967 по 1976 годы.
  (около 1565–1655?; или 1570–1618) — английский архитектор.
 Торп, Джим (1888—1953) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Торп, Иан (род. 1982) — австралийский пловец, многократный олимпийский и мировой чемпион.
 Торп, Крис (род. 1970) — американский саночник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Торп, Лора (род. 1987) — французская теннисистка.
 Торп, Льюис (род. 1995) — австралийский бейсболист.
 Торп, Оскар (1893—1958) — норвежский политик, премьер-министр Норвегии.
 Торп, Отис (род. 1962) — американский баскетболист.
 Торп, Ричард (1896—1991) — американский кинорежиссёр.
 Торп, Родерик (1936—1999) — американский писатель, автор детективов.
 Торп, Том (род. 1993) — английский футболист.
 Торп, Томас (1815—1878) — американский художник, иллюстратор и писатель.
 Торп, Эдвард (род. 1932) — американский профессор математики, менеджер хедж-фонда, игрок и теоретик блэкджек, один из основателей алгоритмической торговли, известен как «отец носимого компьютера».

Составная фамилия 
 Даль Торп, Ане (род. 1975) — норвежская актриса театра и кино.

Топоним 
 Торп — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.

Другое 
 Торп — участок земли в скандинавских странах, сдаваемый в аренду.

См. также 
 Осло-Торп — аэропорт в Норвегии, в 100 км южнее Осло
 Реакция Торпа — химическая реакция самоконденсации алифатических и ароматических нитрилов, катализируемая основаниями